Beli Breg (Aleksinac), een plaats in de Servische gemeente Aleksinac
 Beli Breg (Vranje), een plaats in de Servische gemeente Vranje